URG steht für:
 Urheberrechtsgesetz (Schweiz)
 Uruguay, ITU-Code
 Uckermärkische Rettungsdienst Gesellschaft

Abkürzung